Macaé (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Macaé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro